Рязановский сельский округ

Московская область 

 Рязановский сельский округ Подольского района (1994—2006)

Ульяновская область 

 Рязановский сельский округ Мелекесского района